Châtelet kan henvise til flere artikler:

 Châtelet, Belgien – by i Belgien
 Émilie du Châtelet – fransk matematiker, fysiker og forfatter
 François Châtelet – fransk historiker
 Place du Châtelet – en plads i Paris
 Théâtre du Châtelet – et teater i Paris
 Châtelet (metrostation) – en parisisk metrostation
 Châtelet - Les Halles – en parisisk station